Listen — шестой студийный альбом французского диджея и продюсера Дэвида Гетты, выпущенный 21 ноября 2014. В его записи участвовали музыканты различных направлений — R&B, поп, хип-хопа и альтернативного рока.

Список композиций 

Notes
 signifies a co-producer
 signifies an additional producer
 signifies a vocal producer

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые чарты за год

Примечания 

Альбомы 2014 года
Альбомы Давида Гетта
Альбомы Virgin Records
Альбомы Parlophone
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта